Антонина Ивановна Посоха () — главный зоотехник совхоза имени Гагарина Петуховского района Курганской области. Герой Социалистического Труда (1971).

Биография 
Антонина Ивановна Посоха родилась 25 декабря 1932 года в крестьянской семье в деревне Гришково Волочковского сельсовета Новодугинского района Западной области, ныне деревня входит в Лехминское сельское поселение  Смоленской области.

В 1950 году окончила Высоковский сельскохозяйственный техникум, после чего переехала в Курганскую область, где устроилась на работу на Петуховский птицесовхоз. С 1968 года — главный зоотехник совхоза имени Гагарина Петуховского района.

В 1955 году вступила в КПСС.

В 1970 году окончила Курганский сельскохозяйственный институт.

Внедрила в совхозе клеточное содержание птицы и передовые технологии, в результате чего значительно увеличилась яйценоскость. Совхоз увеличил производство яиц с 6 миллионов в 1966 года до 23,5 миллионов яиц в 1971 году. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года за выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Неоднократно избиралась депутатом Петуховского районного и Курганского областного Советов депутатов трудящихся.

В 1988 году вышла на пенсию. 

Антонина Ивановна Посоха умерла 12 июня 2006 года в селе Октябрьском Октябрьского сельсовета Петуховского района Курганской области.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 апреля 1971 года
 Орден Ленина № 398306
 Медаль «Серп и Молот» № 11890
 Орден Трудового Красного Знамени, 22 марта 1966 года

Примечания

Источники 
 
 Посоха Антонина Ивановна // Лица Зауралья

Члены КПСС
Выпускники Курганской сельскохозяйственной академии
Депутаты Курганского областного совета